Ochotnyj rjad označuje:

 Ochotnyj rjad (stanice metra v Moskvě) – moskevskou stanici metra
 Ochotnyj rjad (ulice v Moskvě) – moskevskou ulici
 Ochotnyj rjad (obchodní dům) – moskevský obchodní dům